Mellan två världar kan syfta på:

Mellan två världar (1944) – en brittisk film originaltitel The Halfway House
Mellan två världar (1977) – en svensk kortfilm av Håkan Cronsioe
Mellan två världar (1986) – en svensk film från 1986 av Lennart Svensson
Mellan två världar (1990) – en dansk-fransk-polsk film från 1990, originaltitel 300 mil do nieba
Mellan två världar – TV-titeln på TV3 för den amerikanska filmen The Member of the Wedding
Mellan två världar (bok av Upton Sinclair) – en bok av Upton Sinclair 1941
Mellan två världar (roman) – en bok av Robert A. Heinlein 1951
Mellan två världar (bok av Raymond E. Feist) – en bok av Raymond E. Feist